Everyday Life (àlbum): àlbum de Coldplay
 Everyday Life (cançó): cançó de l'àlbum homònim